Wabi může označovat:
přezdívku
 Wabi Ryvola (1935–1995) – český trampský písničkář
 Wabi Daněk (1947–2017) – český trampský písničkář

ostatní
 Wabi (software) – software pro Windows 3.1
 Wabi-sabi – japonská filosofie estetiky

ještě jiné
 wasabi – tzv. japonský křen